Život je krásný označuje:
 Život je krásný (film, 1940) – český film, režie Ladislav Brom
 Život je krásný (film, 1946) (v originále It's a Wonderful Life) – americký film, režie Frank Capra
 Život je krásný (film, 1997) (v originále La vita è bella) – italský film, režie Roberto Benigni
 Život je krásný (film, 2008) (v originále A Beautiful Life) – americký film, režie Alejandro Chomski